Севен Мајл има више значења:
 Севен Мајл (Аризона)
 Севен Мајл (Охајо)